Ги́мпи — большой город в Квинсленде, Австралия. Город расположен на реке Мэри, которая периодически заливает город. Гимпи является центром одноимённого региона. Находится он в 160 км от Брисбена.

Климат

Примечания 

Населённые пункты Квинсленда